Pawan Kumar – astronomo indiano
 Pawan Kumar – calciatore indiano (1990 – )
 Pawan Kumar – giocatore di cricket indiano (1959 -)
 Pawan Kumar – giocatore di cricket indiano (1969 -)
 Pawan Kumar – giocatore di cricket indiano (1970 -)
 Pawan Kumar – giocatore di cricket indiano (1972 -)
 Pawan Kumar – regista indiano (1982 – )
 Pawan Kumar – wrestler indiano (1993 – )